Furuholm kan avse:

Personer
Helmer Furuholm, en svensk författare.
Timo Furuholm, en finländsk fotbollsspelare.
Magne Furuholmen, en norsk musiker, sångare, kompositör.

Geografi

Finland 

 Furuholm (Lumparland, Åland), 
 Furuholm (Föglö, Åland), halvö, 
 Furuholm (del av Kolko, Iniö), Åboland, 
 Furuholm (del av Keistiö, Iniö), Åboland, 
 Furuholm (sydväst om Keistiö, Iniö), Åboland, 
 Furuholm, Houtskär, Åboland, 
 Furuholm, Korpo, Åboland, 
 Furuholm, Nagu, Åboland, 
 Furuholm, Pargas, Åboland, 
 Furuholm (vid Lappdal, Kimitoön), Åboland, 
 Furuholm (vid Kasnäs, Kimitoön), Åboland, 
 Furuholm (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Furuholm, Raseborg, Nyland, 
 Furuholm, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Furuholmen
Furuholmarna
Stora Furuholm
Lilla Furuholm
Långfuruholm
Tallholm

Robotskapade Finlandförgreningar